Пеночковые тимелии () — род воробьинообразных птиц из семейства цистиколовых. Эндемики Филиппинских островов. Описано 2 вида:

 . Вид известен с островов Лейте, Билиран и Самар.
 . Известен с острова Минданао. Первоначально описан как подвид предыдущего вида (Micromacronus leytensis sordidus), а в 2006 году выделен в отдельный вид.

Представители обоих видов живут в горных вечнозелёных лесах. Встречаются в небольших стаях. Очень маленькие птицы: у M. leytensis длина крыла составляет около 40 мм, а длина тела (с хвостовыми перьями) — около 80 мм; у M. sordidus длина крыла — около ; масса тела — .

M. leytensis имеет яркую оливково-зелёную окраску сверху и ярко-жёлтую снизу; заднюю часть спины и начало хвоста покрывают белые перья. Клюв чёрный, глаза красные.  отличается более тусклой окраской (отсюда видовое название:  — «грязный») и несколько большим размером. Ярко-жёлтого в окраске нет; сверху цвет более тусклый и серый, чем у M. leytensis; снизу окраска желтовато-серая или оливково-зелёная.  и область «бровей» серо-зелёные (у M. leytensis — жёлтые). Клюв  светлее, особенно у основания, и тоньше, чем у .

Род был описан в 1962 году и помещён в семейство тимелиевых. Название связано с предполагавшейся близостью к роду Macronus и намного меньшим размером тела. В 2012 году молекулярные данные показали принадлежность Micromacronus к цистиколовым.

Примечания 

Цистиколовые
Роды птиц